Арндт () — німецьке прізвище.
 Августин Арндт (1851—1925) — німецький і польський єзуїт, богослов, каноніст, редактор, провідник реколекцій.
 Арндт Герман Емілійович, Ге́рман Емі́лійович А́рндт (1888—?) — підполковник Армії Української Народної Республіки.
 Юдіт Арндт (*1976) — німецька велогонщиця, олімпійська медалістка.
 Юліан Арндт (1827—1907) — купець та землевласник.
 Ніколаус Арндт (1928—2016) — німецький архітектор, історик і місцевий політик.
 Карл Арндт, Карл Герман Арндт (1892—1981) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту.

...
 16714 Арндт, 16714 Арндт (1995 SM54, 1996 YK1, 16714 Arndt) — астероїд головного поясу.